Lech, folyó
Lech-mező, a magyarok vereségével végződő 955-ös csata színhelye
Lech, település Ausztriában
Lech, legendai alak; Cseh és Rusz fivére
Lech, férfikeresztnév
Lech, lengyel motorkerékpár-márka
Lech, léghajó
Lech – lengyel sörmárka
Lech – valuta
KKS Lech Poznań, lengyel sportklub
Lech Aleksander Kaczyński, lengyel köztársasági elnök